Danmark deltog for første gang ved VM i svømning ved det tredje mesterskab i 1978, da det blev holdt i Vestberlin, og har deltaget i alle verdensmesterskaber i svømning på langbane siden.

Medaljer

Medaljer efter mesterskaber 
Det mest successfulde mesterskab for Danmark efter antal af vundne guldmedaljer var VM i svømning 2011, mens det største samlede antal af vundne medaljer blev opnået i 2013 og 2015.

Medaljevindere 
Lotte Friis er den hidtil (2016) mest vindende danske svømmer ved verdensmesterskaberne i svømning, med to guldmedaljer og fire sølvmedaljer. Ni kvinder og mænd fra Danmark har vundet mindst en medalje, alle er vundet i svømning.

Noter

Kilder 

VM i svømning
VM i svømning